Лас Ламинас има више значења:

 Лас Ламинас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Ламинас, Јукатенанго (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Ламинас (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Ламинас (Сан Хосе Чијапа), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Ламинас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику